Суматра́нская кошка (Prionailurus planiceps) — дикая кошка, обитающая в Таиланде, на полуострове Малайзия, в Индонезии, на Суматре и Борнео.

Длина тела , масса . Голова широкая плоская с маленькими ушами, низко посаженными по бокам. Глаза большие, ноги короткие, хвост короткий и пушистый. Мех густой и мягкий, окрас красновато-коричневый, грудь и брюшко белые. На боках коричневые пятна. От носа по лбу идут две белые полосы. В отличие от подавляющего большинства кошачьих, не могут втягивать когти. Особенным строением обладают и зубы, которые все по форме являются остроконечными, наподобие клыков. Всё это, вместе взятое, помогает успешно ловить рыбу.

Этот вид питается рыбой, лягушками и другими водяными животными. Замечены в набегах на домашнюю птицу. Разрывают землю в поисках съедобных корешков, также поедают фрукты. После 56-дневной беременности у самки рождается 1—4 котёнка. Этот вид кошек редок, общая их численность неизвестна.

Внешний вид 

У суматранской кошки стройное тело с изящными удлиненными конечностями. Голова более удлиненная и цилиндрическая, чем у домашних кошек. Расстояние от ушей до глаз достаточно большое.

У вида густой мех, красновато-коричневый на макушке, тёмно-коричневый на теле с белыми пятнами на нижней части живота. Морда светлее тела, под глазами от носа до уголка глаза белая полоса, подбородок также белый.

Уши у кошки закругленные. Глаза большие, расположены впереди и близко друг к другу, такое положение глаз дает улучшенное стереоскопическое зрение.

Особенностью вида являются заостренные премоляры, они вдвое больше, чем у домашних кошек, такие зубы нужны, для ловли скользкой рыбы. Ещё одной особенностью являются когти, они довольно короткие и могут втягиваться только частично, коло 2/3 когтя остается наружу.

Длина головы и тела суматранской кошки от 41 до 50 см, хвост у них короткий, длинной 13-15 см. Весит кошка всего 1,5-2.5 кг.

Распространение и среда обитания 
Суматранская кошка распространена в низменных тропических лесах Таиланда и полуостровной Малайзии, Суматре и Борнео. Вид населяет в основном места вблизи пресных водоемов.

На полуострове Малайзия вид был зарегистрирован в лесном заповеднике Пасох в 2013 году. В штате Саравак суматранская кошка была найдена в национальном парке Малудам в 2013 году на берегу реки Малудам. В национальном парке Улу-Себуяу кошка была зарегистрирована вблизи реки Саравак. 

На Калимантане вил был зарегистрирован в смешанном болотном лесу и высоком внутреннем лесу на высоте ниже 20 м в окрестностях национального парка Сабангау.

Экология и поведения 

Суматранские кошки, зарегистрированные на Калимантане наиболее активны ночью, в неволе же самка была наиболее активна в утреннее и вечернее время. Вид живет поодиночке и имеет свои территорию, помечая её своим запахом.

Предполагается, что их рацион состоит в основном из рыбы, но также сообщалось, что они ловят лягушек и ракообразных, а также крыс и кур. Кошка ловит рыбу полностью погружая голову в воду, а после уносит добычу на берег, где съедает её. Было замечено, что они моют предметы как еноты.<ref>{{Статья|автор=Muul, I.; Lim, B. L.|заглавие=Ecological and morphological observations of Felis planiceps’'|издание=Journal of Mammalogy|тип=журнал|страницы=806–808|doi=10.2307/1378310|jstor=1378310}}</ref>

Звуки издающиеся суматранской кошкой похожи на звуки домашней кошки, они мурлыкают и издают другие короткие звуки.

Беременность кошки длится 56 дней, из трех пометов в неволе один состоял из двух котят, два других из одного. В неволе кошки прожили до 14 лет.

 Угрозы сохранение 
В первую очередь суматранской кошке угрожает уничтожение и деградация заболоченных и низинных лесов. Причиной этого являются поселения людей и преобразование лесов в плантации, осушение болот для сельского хозяйства, загрязнение среды и чрезмерная охота и рыболовство, вырубка лесов. Кроме того в тропической Азии за последние десятилетия было расчищено много прибрежных мангровые зарослей. Истощение рыбных запасов в результате перелова широко распространено во многих водно-болотных угодьях Азии и представляет собой серьезную угрозу. Расширение плантаций масличной пальмы является наиболее серьезной угрозой. 

Суматранским кошкам также угрожают ловушки, кошки были пойманы в ловушках для защиты домашней птицы. Конкуренция с домашней кошкой также предоставляет угрозу виду.

Несмотря на то что суматранская кошка не является целью браконьеров в Юго-Восточной Азии, ловушки расставленные ими являются угрозой для вида. 

Суматранская кошка включена в Приложение ICITES . Вид полностью защищен национальным законодательством во всем своем ареале, а охота и торговля запрещены в Индонезии, Малайзии и Таиланде.

 Таксономия 
Научное название Felis planiceps было предложено Николасом Эйлуордом Вигорсом и Томасом Хорсфилдом в 1827 году, которые впервые описали шкуру суматранской кошки на Суматре. Название Prionailurus было предложено Николаем Северцовым в 1858 году как общее название для пятнистых диких кошек, обитающих в Азии, название Ictailurus он предложил для суматранской кошки.

 Филогения 
Филогенетический анализ ядерной ДНК в образцах тканей всех видов кошачьих показал, что их эволюционное распространение началось в Азии в миоцене от 14,45 до 8,38 млн лет назад. Приблизительно от 16,76 до 6,46 миллиона лет назад разделились клада, включающая род Felis. Ржавая кошка (P. planiceps) была первой кошкой линии Prionailurus, которая генетически разделилась, за ней последовала суматранская кошка, а затем кошка-рыболов.  По оценкам, они разошлись вместе с бенгальской кошкой (P. bengalensis'') в период от 4,31 до 1,74 миллиона лет назад и от 4,25 до 0,02 миллиона лет назад.

Примечания 

Восточные кошки
Животные, описанные в 1827 году
Млекопитающие Юго-Восточной Азии